Název Jasenná má více obcí:
 Jasenná (okres Náchod) – obec v okrese Náchod
 Jasenná (okres Zlín) – obec v okrese Zlín
 Jasenná (Ukrajina) – sídlo městského typu na východě Zakarpatské oblasti Ukrajiny

Externí odkazy